Исмаилбейли () — село в Агдамском районе Азербайджана. Расположено на высоте 294 м.

География 
Село находится у подножия горы.

Топоним 
Прежнее название села — Марзили. Населенный пункт назван в честь Исмаил бека, главы семьи, принадлежавшей к племени Марзили.

История 
В годы Российской империи село называлось Марзилу Исмаил-бека и находилось в составе Шушинского уезда Елизаветпольской губернии. По данным «Кавказского календаря» на 1912 год в селе проживало 240 человек, в основном азербайджанцы, указанные в календаре как «татары».

В ходе Карабахской войны, в 1993 году село было занято армянскими вооружёнными силами, и до ноября 2020 года находилось под контролем непризнанной НКР. Согласно её административно-территориальному делению было расположено в Мартунинском районе.

Согласно трёхстороннему заявлению о прекращении огня, 20 ноября 2020 года Агдамский район был возвращён Азербайджану. В апреле 2021 года минобороны Азербайджана распространило видеокадры из разрушенного села.

Примечания

Ссылки 
Ismayibayli, Azerbaijan

Населённые пункты Агдамского района